Della Valle ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Della Valle (* 1989), san-marinesischer Fußballspieler
 Alessandro Della Valle (* 1982), san-marinesischer Fußballspieler
 Alex Della Valle (* 1990), san-marinesischer Fußballspieler
 Amedeo Della Valle (* 1993), italienischer Basketballspieler

 Carlo Della Valle (* 1962), italienischer Basketballspieler
 Diego Della Valle (* 1953), italienischer Unternehmer
 Federico Della Valle († 1628), italienischer Dramatiker
 Franco Dalla Valle (1945–2007), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Juina
 Manuela Dalla Valle (* 1963), italienische Schwimmerin
 Nicoletta della Valle (* 1961), Schweizer Verwaltungsjuristin
 Pier Domenico Della Valle (* 1970), san-marinesischer Fußballspieler
 Pietro della Valle (1586–1652), italienischer Reisender und Reiseschriftsteller